Холод — первый студийный альбом латвийского русскоязычного рэп-исполнителя Johnyboy, выпущенный в 2011 году. Работа над альбомом была начата ещё в 2010 году, и изначально релиз был назначен на осень того же года.

История создания 
После победы в интернет-баттле "InDaBattle 2" в 2010 году, количество слушателей Дениса пополняется. После этого он начинает работать над своим первым студийным альбомом. В феврале 2011 года состоялась премьера первого сингла с предстоящего альбома "Не просите извинений". 28 февраля на данную композицию вышел клип. 1 июня вышел второй сингл с альбома "Не доверяю". 28 июня Денис Василенко опубликовал треклист своего предстоящего альбома "Холод".

Премьера альбома состоялась 1 июля 2011 года. В альбом вошло 22 трека, включая 18 композиций и 4 скита. После выпуска альбома, 21 июля состоялась премьера клипа на песню "Щепки". В том же году, 1 ноября того же года выходит клип «Моя комната пуста». 1 февраля 2012 года вышел клип на песню «Нерождённый».

Список композиций

Видео

Примечания 

Альбомы Johnyboy
Хип-хоп-альбомы России